Chung-šan může být:

 Chung-šan (Vnitřní Mongolsko) – městský obvod v městské prefektuře Čch’-feng v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko;
 kultura Chung-šan – neolitická kultura v severovýchodní Číně
 Chung-šan (Wu-chan) – městský obvod v subprovinčním městě Wu-chan v provincii Chu-pej.